Chmielnicki – miasto na Ukrainie 
 Chmielnicki – stacja kolejowa w ukraińskim mieście Chmielnicki

Znani Chmielniccy 
 Bohdan Chmielnicki
 Antoni Chmielnicki
 Helena Chmielnicka
 Jerzy Chmielnicki
 Michał Chmielnicki
 Pawło Janenko-Chmielnicki

Obiekty
 Elektrownia jądrowa Chmielnicki